Das Boot (El submarino) puede hacer referencia a:
 Das Boot. Novela del escritor alemán Lothar-Günther Buchheim publicada en 1973.
 Das Boot (película). Largometraje de 1981 inspirado en la novela.
 Das Boot (serie). Serie de televisión estrenada en 2018 inspirada en la novela.

Wikipedia:Desambiguación